Домениль ():

 Домениль, Пьер (; 1776—1832) — барон, бригадный генерал армии Наполеона.
 Домениль () — озеро в Венсенском лесу.
 Домениль () — проспект в Париже, ведущий от площади Бастилии к Венсенскому замку.
 Домениль () — станция на шестой и восьмой линиях Парижского метро.
 Домениль () — бывшее (до 1947 года) название площади Феликса Эбуэ () в 12 округе Парижа.
 Домениль, Пьер (1777—1832) — французский военный деятель, генерал-лейтенант, барон.